Davis Airstrip ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Davis Airstrip (Harney County, Oregon)
 Davis Airstrip (Linn County, Oregon)
 Davis Airstrip (Chittenden County, Oregon)